Dorfkirche Klepzig steht für
 Dorfkirche Klepzig (Landsberg), Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Klepzig (Wiesenburg), Brandenburg